Серия А 1961/1962 () — 30-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 27 августа 1961 года и завершился 15 апреля 1962 года. В 8-й раз в своей истории победителем турнира стал «Милан».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1961/1962
Футбол в Италии в 1961 году
Футбол в Италии в 1962 году